Mužská dvouhra Shanghai Rolex Masters 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže šanghajského tenisového Mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo sedm tenistů po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech. Obhájcem titulu byl druhý muž žebříčku Roger Federer, kterého v semifinále vyřadil Ćorić.

Vítězem se stal druhý nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou třináctku Bornu Ćoriće po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Poměr vzájemných utkání navýšil na 3–0. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. 31letý Djoković vybojoval třicátou druhou trofej v sérii Masters, v níž mu patřila druhá přícka. Neporazitelnost prodloužil na 18 utkání a od Wimbledonu 2018 odešel z dvaceti osmi zápasů jen jednou poražen. Na Shanghai Masters zvítězil počtvrté, když událost ovládl již v letech 2012, 2013 a 2015. V Čínské lidové republice udržel finálovou neporazitelnost s bilancí 11–0. Djoković také vystřídal Federera na druhém místě světové klasifikace, se ztrátou 215 bodů na vedoucího Nadala. Ćorić zaznamenal posun na nové kariérní maximum, když 15. října 2018 figuroval na 14. pozici.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2018
ATP World Tour 2018